Ohne mich steht für:

 Ohne mich (1993), deutscher Kurzfilm von Dani Levy 
 Ohne mich (Lied), Lied der Gruppe Böhse Onkelz (1998)

Siehe auch:
 Ohne mich-Bewegung, pazifistische Bewegung in Deutschland
 Ohne mich, Jeeves!, Roman von P. G. Wodehouse (1946)
 Mein Leben ohne mich, spanisch-kanadischer Film von Isabel Coixet (2003)
 Hier ohne mich, iranischer Film von Bahram Tavakoli (2011)
 Weihnachten … ohne mich, mein Schatz!, deutscher Film von Dennis Satin (2011)